Покро́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Рыбинского района Ярославской области России. Административный центр — посёлок Искра Октября.

Географические данные 
 Общая площадь: 256,624 км²
 Расположение: юго-западная часть Рыбинского района
 Граничит:
 на северо-востоке граничит с городским округом Рыбинск
 на востоке граничит с Волжским сельским поселением
 на юго-востоке граничит с Большесельским муниципальным районом
 на юго-западе граничит с Мышкинским муниципальным районом
 на западе граница проходит по береговой линии реки Волга
 на севере граничит с Глебовским, Тихменевским и Судоверфским сельскими поселениями

 Реки: Черёмуха, Коровка, Корма

История 
Покровское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Покровского и Николо-Кормского сельских округов.

Население 

Общая численность населения 4083 человек, в том числе:
 пенсионного возраста — 1378
 трудоспособного возраста — 1971
 в отраслях народного хозяйства, КФХ, учащихся — 1739
 детей до 16 лет — 481

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 86 населённых пунктов.

Экономика 
 Наиболее крупные предприятия:
 ОАО «Техническая бумага»
 ООО «Благоустройство — 2»
 СПК «Рыбинский»
 ЗАО «Покров»
 ООО «Стикс»
 Санаторий «Черная речка»
 Санаторий им. Воровского

Почта в поселении 
Почтовое обслуживание поселения осуществляется почтовыми отделениеями:
 Искра Октября. Северо-западная часть поселения.
 Покров. Центральная часть поселения.
 Никольское. Юго-западная часть поселения.
 Санаторий им. Воровского. Северо-восточная часть поселения.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Рыбинского района Ярославской области
Сельские поселения Ярославской области